Africa Hitech — электронный музыкальный проект, созданный Марком Притчардом () и Стивом Спэйсеком (). Первый их EP «Hitcherous» вышел 28 июня 2010 года, а дебютный альбом «93 Million Miles» был выпущен на независимом лейбле Warp Records 16 мая 2011 года. Pitchfork поставил альбому оценку 8,2, написав в рецензии:
It’s no small feat to craft something this adventurous and eclectic and still have it turn out to share the cohesion of a DJ mix, but Africa Hitech manage just that—and despite all the left turns, you want to stick by their side every step of the way.

Дискография

Альбомы 
 93 Million Miles Away (2011)

EP 
 Hitecherous (2010)
 Blen (2010)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на лейбле Warp Records

Музыкальные коллективы в стиле техно
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году